Сезон 1939/40 в английском футболе — спортивный сезон 1939/40 годов был 65-м сезоном соревновательного футбола в Англии. Он был приостановлен в сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны.

Обзор 
В начале этого сезона началась Вторая мировая война. Вскоре после объявления войны большинство соревнований, включая Футбольную лигу, были прекращены, поскольку внимание страны было обращено на военные действия. Несколько лиг, таких как , всё же смогли завершить сезон, но более половины команд не смогли выполнить все свои обязательства и прекратили борьбу за награды.

На момент отказа от участия клуб «Блэкпул» занимал первое место в турнирной таблице Первого дивизиона. Был сыгран дополнительный предварительный раунд Кубка Англии, но поскольку военные действия были объявлены до начала переигровок, это соревнование тоже было прекращено. Вступительные взносы, полученные за Кубок сезона 1939/40, были сохранены для следующего Кубка, который был проведён в  годов.

Многие футболисты ушли на войну, в результате чего состав многих команд поредел, и вместо них на поле выходили приглашённые игроки. Были учреждены региональные лиги. Выступления в этих турнирах не учитывались в официальных протоколах игроков. Кубок Англии был возобновлен в сезоне 1945/46, а Футбольная лига — в  годов.

Награды

Военное время 
После отказа от футбольной программы лига была разделена на десять региональных мини-лиг. Также проводились соревнования на национальный кубок.

Турнирные таблицы

Западная лига

Южная лига A

Южная лига B

Южная лига C

Южная лига D

Юго-западная лига

Восточная мидлендская лига

Мидлендская лига

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Футбол в Англии в сезоне 1939/1940